La stagione 2009-2010 della Prima Lega, terzo livello del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, iniziò il 26 settembre 2009 per poi concludersi il 27 marzo 2010. Al via presero parte 35 squadre, suddivise in tre gruppi regionali. Alla conclusione del campionato l'EHC Winterthur conquistò il titolo della Prima Lega.

Squadre

Formato

Gironi 1 e 2 
Le squadre di ciascun girone si affrontano con la modalità dell'andata e ritorno, per un totale di 22 partite disputate nel Girone A e 20 nel B.
Le migliori sei squadre accedono al Masterround I, mentre le altre prendono parte al Masterround II; in entrambi i gruppi le squadre si affrontano una sola volta per un totale di 5 incontri, con i punti precedentemente ottenuti dimezzati e arrotondati per eccesso.

Nel Masterround I si decidono le posizioni per il tabellone dei playoff, mentre nel Masterround II le migliori squadre completano il quadro delle partecipanti ai playoff, le ultime quattro disputano i playout.

Le quattro squadre dei playout si affrontano fra di loro per due volte, per un totale di 6 incontri, e chi giunge all'ultimo posto è retrocesso in Seconda Lega. A causa del numero di squadre inferiore nel Girone 2, non vengono disputati i playout.

I Playoff sono nel formato al meglio delle cinque gare, alla conclusione del torneo ciascun gruppo elegge il proprio vincitore, qualificato per il girone finale, valido per il titolo di campione della Prima Lega.

Girone 3 
Le 12 squadre si affrontano con la modalità dell'andata e ritorno, per un totale di 22 partite disputate.
Le migliori otto squadre accedono ai playoff, mentre le altre quattro prendono parte ai playout.

Le quattro squadre dei playout si affrontano in un torneo al meglio delle cinque gare, e chi giunge all'ultimo posto è retrocesso in Seconda Lega.

I Playoff partono con i quarti di finale al meglio delle sette gare, per poi passare al formato al meglio delle cinque gare. Alla conclusione del torneo il vincitore è qualificato per il girone finale, valido per il titolo di campione della Prima Lega.

Girone Est

Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Masterround

Masterround I

Masterround II 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Playoff

Quarti di finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Semifinali 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Playout 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Girone Centro

Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Masterround

Masterround I

Masterround II 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Playoff

Quarti di finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Semifinali 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Girone Svizzera Romanda

Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Playoff

Quarti di finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Semifinali 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Playout

Semifinali 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Finale 

 * = Vittoria all'overtime; # = Vittoria agli shootout

Girone finale 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Finale

Verdetti 
  vincitore della Prima Lega 2009-2010
   e  retrocesse in Seconda Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

2010 3
Hockey su ghiaccio nel 2009
Hockey su ghiaccio nel 2010